Бусигін Євген Андрійович (1983—2016) — старшина Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Бусигін Євген Олександрович (* 1987) — російський хокеїст, захисник.
 Бусигін Михайло Іванович (1931—2016) — міністр часів СРСР.
 Бусигін Олександр Іванович (1900—1941) — радянський російський прозаїк, журналіст, військовий кореспондент.
 Бусигін Олександр Харитонович (1907—1985) — коваль, Герой Соціалістичної Праці.
 Бусигін Олексій Терентійович (1911—1989) — лікар-стоматолог, доктор медичних наук, заслужений діяч науки РРФСР.